Флоріан Думітру Пярву (, народився 30 квітня 1991) — румунський професійний футболіст, півзахисник клубу «Віторул Дешті» Ліги III.

Почесті 

 Viitorul Dăești

 Ліга IV : 2018–19

Примітки

Посилання 
 
 

Футбольні легіонери в Молдові
Румунські футбольні легіонери
Футболісти «Костулені»
Футболісти КСУ (Крайова)
Румунські футболісти
Народились 1991